Жекитаи ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Север штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Пирапора. Население составляет 8309 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 268,279 км². Плотность населения — 6,6 чел./км².

История 
Город основан 27 декабря 1948 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 24.820.919,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.915,99 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,705 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс